Chantraine – comune francese
 Alexis Chantraine (1901 – ?) – calciatore e allenatore di calcio belga
 Pierre Chantraine (1899-1974) – linguista e grecista francese